Glättung bzw. Glätten steht für:

 Glätten (Mathematik), mathematische Algorithmen
 Glätten (Fertigungsverfahren), Verfahren zur Erzeugung glatter Oberflächen
 Glättetechnik, spezieller Putz- und Spachtelauftrag im Bauwesen
 optische Filter für die Fotografie, siehe Weichzeichnung
 das Abmindern elektrischer Spannungsspitzen, siehe Restwelligkeit
 das Glätten von Kleidung mit Hilfe eines Bügeleisens oder einer Mangel
 Verfahren zum Ausgleich kurzfristiger Kursschwankungen bei Kapitalanlagen, siehe Smoothing

Siehe auch: 
 glatt 
 Planieren